Die untenstehenden Gemeinden liegen im brasilianischen Bundesstaat Ceará. Die Zahl hinter den 184 Gemeindenamen ist die Bevölkerung im Gemeindegebiet gemäß Angaben des brasilianischen Bundesamtes für Statistik und Geographie (IBGE) zur Volkszählung 2010:

Die letzte Schätzung war vom 1. Juli 2020, deren Zahlen hier noch nicht berücksichtigt sind. Die nächste Volkszählung war im 10-Jahresrhythmus für 2020 vorgesehen, wurde aber wegen der COVID-19-Pandemie verschoben.

Gemeinden

Siehe auch  
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Weblinks 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Cidades@ Ceará. Siehe dort die Ortseinträge.

Einzelnachweise 

 
Ceara
!